Генри Глисон:
 Глисон, Генри Аллан (старший) (1882—1975) — канадский биолог, геоботаник.
 Глисон, Генри Аллан (младший) (1917—2007) — канадский лингвист, специалист по дескриптивной лингвистике.